Mały Łęck – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Płośnica
 Mały Łęck – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Płośnica